Aliaga (Nueva Ecija), een gemeente in de Filipijnse provincie Nueva Ecija
 Aliaga (Teruel), een gemeente in de Spaanse provincie Teruel
 Aliağa (district), een Turks district in de provincie İzmir
 Aliağa (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Aliağa